Соревнования по лёгкой атлетике на летних Олимпийских играх 1932 года проходили среди мужчин и женщин. У мужчин впервые в истории состоялись состязания по ходьбе на 50 км, у женщин — по метанию копья.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

 
Международные соревнования по лёгкой атлетике в США